Holmajärvi (meer), een meer binnen de Zweedse gemeente Kiruna
 Holmajärvi (plaats), een dorp binnen de Zweedse gemeente Kiruna gelegen aan het gelijknamige meer